Загайново — название населённых пунктов в России:

 Загайново — село в Тальменском районе Алтайского края.
Загайново — разъезд (населённый пункт) в Троицком районе Алтайского края.
Загайново — село в Троицком районе Алтайского края.
 Загайново — деревня в Козульском районе Красноярского края.
 Загайново — деревня в Угличском районе Ярославской области.

См. также 
Загайнова